Codreni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Codreni - localitate centru de comună din raionul Cimișlia;
 Codreni - sat din cadrul comunei Vălcineț din raionul Ocnița;
 Localități din România
 Codreni, sat în comuna Mileanca, județul Botoșani;
 Codreni, sat dispărut aflat în comuna Gurbănești, județul Călărași;
 Codreni, sat în comuna Roșiești, Vaslui, județul Vaslui.
 Codrenii Noi, sat în raionul Dondușeni

Vezi și 
 Codru (dezambiguizare)
 Codruț (nume)
 Codreanu (nume de familie)
 Codrescu (nume de familie)
 Codrești, sat în județul Vrancea, România
 Codreanca, sat în raionul Strășeni, Republica Moldova

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova